Kauhanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Ilpo Kauhanen (né en 1973), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1900-1969), homme politique finlandais
 (né en 1985), rapper finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois